Croxton (Cambridgeshire)
 Croxton (Lincolnshire)
 Croxton (Norfolk)
 Croxton (Jersey City)
 Croxton Kerrial
 Croxton Records, een onafhankelijk platenlabel